

Lieu 
Une grenouillère est un lieu marécageux où vivent beaucoup de grenouilles.

 La Grenouillère, célèbre établissement de canotage à Croissy-sur-Seine (Yvelines), qui a inspiré des œuvres artistiques, dont :
La Grenouillère, mélodie de Francis Poulenc, écrite et publiée en 1938 sur un poème de Guillaume Apollinaire ;
La Grenouillère, huile sur toile de Pierre-Auguste Renoir, en 1869.
 Le château de la Grenouillère, maison bourgeoise du  située dans la vallée de la Loire entre les communes de Suèvres et de Mer (Loir-et-Cher).

Vêtements 
Une grenouillère est un vêtement pour bébé, mais aussi pour enfant ou adulte.